Kaidanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Leonidowitsch Kaidanowski (1946–1995), sowjetischer Schauspieler
 Naum Lwowitsch Kaidanowski († 2010), russischer Radioastronom